Клаусура 2013 — 34-й сокращенный турнир (с момента разделения чемпионата на Апертуру и Клаусуру) чемпионата Мексики и вторая часть Лиги MX 2012/2013. Команда, которая займёт по итогам Клаусуры последнее место в таблице коэффициентов, вылетит в Лигу Асенсо. Действующим чемпионом является «Тихуана», обыгравшая в финале Апертуры 2012 «Толуку».

Схема проведения турнира 

Турнир состоит из двух частей:
 Отборочный этап: состоит из 17 туров.
 Финальный этап: состоит из четвертьфинальных, полуфинальных и финальных матчей.

Отборочный этап 

Отборочный этап играется по трёхбальной системе. Положение в общей таблице определяется по сумме очков, набранных по следующим правилам:
 За победу присуждается три очка.
 За ничью присуждается одно очко.
 За поражение присуждается ноль очков.

В этом этапе участвуют 18 клубов Лиги MX 2012/2013, играющие друг с другом в течение 17 туров.

Положение клубов в таблице в конце отборочного этапа является суммой очков, набранных каждым из них, и представлено в порядке убывания. Если по окончании 17 туров два или более клуба набрали одинаковое количество очков, их положение определяется по следующим критериям:
 Лучшая разница забитых и пропущенных мячей.
 Большее количество забитых мячей.
 Результаты личных встреч.
 Большее количество мячей, забитых на выезде.
 Лучшее положение в таблице коэффициентов.
 Положение в таблице фэйр-плэй.
 Жребий.

Места, занятые клубами, участвующими в финальном этапе, определяются положением в общей таблице.

8 лучших команд в общей таблице автоматически попадают в финальный этап, чтобы побороться за звание чемпиона Мексики.

Финальный этап 

8 клубов, попавших в финальный этап, получают номер, соответствующих месту, которое они заняли в общей классификационной таблице по окончании 17 туров. Матчи финального этапа состоят из следующих стадий:
 Четвертьфинальные матчи
 Полуфинальные матчи
 Финальные матчи

Клубы, забившие большее число голов по сумме двух матчей, проходят в следующую стадию. В случае равенства голов, победителем становится та команда, которая забила наибольшее число голов на выезде. Если и по этому критерию не удалось выявить победителя, то в расчет берется положение команды в общей классификационной таблице.

Команды 

Ниже представлен список из 18 команд, участвующих в сезоне. «Эстудиантес Текос» вылетел в Лигу Ассенсо после накопления низшего коэффициента за три прошлых сезона, завершив своё 36-летнее пребывание в лиге. Его заменил «Леон», победитель Лиги Ассенсо 2011/2012. Это первый сезон «Леона» в первом дивизионе после 10 лет с момента вылета.

Города и стадионы

Регулярный чемпионат 
Время начала матчей дано по Центральному мексиканскому времени (UTC-6 и UTC-5 — для летнего времени)

Таблица регулярного чемпионата 
{| class=wikitable style="font-size: 95%; text-align: center;"
|-
!width="25" title="Позиция"|#
!width="200"|Команда
!width="25" title="Игры"|И
!width="25" title="Выиграно"|В
!width="25" title="Сыграно вничью"|Н
!width="25" title="Проиграно"|П
!width="50" title="Забитые и пропущенные мячи"|М
!width="25" title="Разница мячей"|±
!width="25" title="Очки"|О
!width="250"|Квалификация или вылет
|- align="center" bgcolor=D0F0C0
!1
|align="left"|Тигрес УАНЛ
|| 17 || 10 || 5 || 2 || 30 − 14 || +16 ||  35  || rowspan="7" bgcolor=D0F0C0| Лигилья
|- align="center" bgcolor=D0F0C0
!2
|align="left"|Америка
|| 17 || 9 || 5 || 3 || 30 − 15 || +15 ||  32 
|- align="center" bgcolor=D0F0C0
!3
|align="left"|Атлас
|| 17 || 9 || 5 || 3 || 20 − 23 || +7 ||  32 
|- align="center" bgcolor=D0F0C0
!4
|align="left"|Морелия
|| 17 || 8 || 6 || 3 || 25 − 18 || +7 ||  30 
|- align="center" bgcolor=D0F0C0
!5
|align="left"|Крус Асуль
|| 17 || 8 || 5 || 4 || 35 − 20 || +15 ||  29 
|- align="center" bgcolor=D0F0C0
!6
|align="left"|Сантос Лагуна
|| 17 || 8 || 5 || 4 || 21 − 13 || +8 ||  29 
|- align="center" bgcolor=D0F0C0
!7
|align="left"|УНАМ Пумас
|| 17 || 8 || 5 || 4 || 19 − 14 || +5 ||  29 
|- align="center"
!8
|align="left"|Керетаро
|| 17 || 6 || 6 || 5 || 18 − 21 || −3 ||  24  ||
|- align="center" bgcolor=D0F0C0
!9
|align="left"|Монтеррей
|| 17 || 7 || 2 || 8 || 22 − 22 || 0 ||  23  || rowspan="1" bgcolor=D0F0C0|
|- align="center"
!10
|align="left"|Тихуана
|| 17 || 6 || 3 || 8 || 18 − 20 || −2 ||  21  ||
|- align="center"
!11
|align="left"|Пачука
|| 17 || 6 || 2 || 9 || 18 − 25 || −7 ||  20  ||
|- align="center"
!12
|align="left"|Пуэбла
|| 17 || 5 || 4 || 8 || 20 − 27 || −7 ||  19  ||
|- align="center"
!13
|align="left"|Толука
|| 17 || 5 || 3 || 9 || 14 − 21 || −7 ||  18  ||
|- align="center"
!14
|align="left"|Хагуарес
|| 17 || 4 || 5 || 10 || 21 − 32 || −11 ||  17  ||
|- align="center"
!15
|align="left"|Леон
|| 17 || 3 || 7 || 7 || 14 − 18 || −4 ||  16  ||
|- align="center"
!16
|align="left"|Сан-Луис
|| 17 || 4 || 4 || 9 || 19 − 25 || −6 ||  16  ||
|- align="center"
!17
|align="left"|Гвадалахара
|| 17 || 3 || 7 || 7 || 15 − 25 || −10 ||  16  ||
|- align="center"
!18
|align="left"|Атланте
|| 17 || 4 || 1 || 12 || 16 − 33 || −17 ||  13  ||
|}
 Примечание

Результаты матчей

Таблица коэффициентов 
По окончании Клаусуры команда, набравшая по итогам последних 6 чемпионатов худший коэффициент, вылетает в Лигу Асенсо.

Источник:

Лигилья

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи 

«Америка» побеждает с общим счётом 3:1.

«Монтеррей» побеждает с общим счётом 2:1.

«Крус Асуль» побеждает с общим счётом 4:3.

«Сантос Лагуна» побеждает с общим счётом 3:1.

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи 

«Америка» побеждает с общим счётом 4:2.

«Крус Асуль» побеждает с общим счётом 5:1.

Финал

Первый матч

Ответный матч

Чемпион

Лучшие бомбардиры 

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мексиканского футбола  
 Официальный сайт 
 Чемпионат Мексики на rsssf.com  
 Лучшие бомбардиры в истории 
 Чемпионат Мексики по футболу на "Футболе Западного Полушария  

Мексика